USS Sampson (DDG-102) — 52-й эскадренный миноносец из серии запланированных к 13 сентября 2002 года 62-х эсминцев УРО типа «Арли Бёрк», строительство которых было одобрено Конгрессом США.

История строительства 
Закладка корабля произведена 20 марта 2005 года, спуск на воду — 16 сентября 2006 года. В состав ВМС США USS Sampson вступил 3 ноября 2007 года.

В культуре 
Участвовал в съёмках художественного фильма Морской бой (фильм). По сюжету был уничтожен вместе со всем экипажем на борту мощным залпом из двух миномётных батарей "красного" Стингера пришельцев.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт корабля

Эскадренные миноносцы типа «Арли Бёрк»
Суда по алфавиту